Дрейтон — англомовне прізвище.

 Пол Дрейтон (; 1939—2010) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1964.
 Поппі Дрейтон (,  7 червня 1991, Суррей, Англія) — англійська актриса.
 Перрі Шейкс-Дрейтон (;  1988) — британська легкоатлетка, спринтерка.